Ljudmila Samsonova era la campionessa in carica, ma è stata sconfitta da Veronika Kudermetova al secondo turno.

In finale Ons Jabeur ha sconfitto Belinda Bencic con il punteggio di 6-3, 2-1, rit.

Teste di serie 

  Ons Jabeur (Campionessa)
  Maria Sakkarī (semifinale)
  Aryna Sabalenka (primo turno)
  Karolína Plíšková (quarti di finale)

  Garbiñe Muguruza (primo turno) 
  Dar'ja Kasatkina (quarti di finale) 
  Coco Gauff (semifinale) 
  Belinda Bencic (finale, ritirata)

Wildcard 

  Anna Kalinskaja (secondo turno)

  Jule Niemeier (primo turno)

Ranking protetto 

  Bianca Andreescu (secondo turno)

  Karolína Muchová (primo turno)

Qualificate 

  Anastasia Gasanova (primo turno)
  Léolia Jeanjean (primo turno)
  Tamara Korpatsch (primo turno)

  Alycia Parks (secondo turno) 
  Daria Saville (secondo turno) 
  Wang Xinyu (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bett1 Open 2022